Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rogério Dutra da Silva e Marcelo Melo che hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Horacio Zeballos 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Hugo Armando /  Adrián García (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Cristian Villagrán (semifinali)

 Eric Nunez /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Chris Guccione /  Júlio Silva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2006